Dmytrowice – wieś na Ukrainie, w rejonie mościskim obwodu lwowskiego
 Dmytrowice – wieś na Ukrainie w rejonie pustomyckim obwodu lwowskiego
 Olszynka (do 1 kwietnia 1986  Dmytrowice) – wieś w Polsce, w województwie podkarpackim, w powiecie przemyskim, w gminie Orły